Le mot licorne renvoie étymologiquement à ce qui possède « une unique corne ».

Par son signifié, il est synonyme de rareté en contraste avec la plupart des espèces vivantes à cornes connues, qui en possèdent au moins deux.

Il peut désigner :

Nom commun 
 en zoologie, une licorne est un animal mythique porteur d'une corne unique ;
 en héraldique, une licorne, figure héraldique imaginaire féminine ;
 en économie, une licorne, une start-up dont la valorisation dépasse un milliard de dollars américains ;
 Une « licorne », dans le champ des relations interpersonnelles (plus spécifiquement, celui de la séduction), est une expression à tendance ironique du langage courant désignant un profil inexistant, sinon « rare », de fille idéalisée par ses supposées « différences » qualitatives sociologiques et anthropologiques d'avec ses congénères féminins, c'est-à-dire dont les caractéristiques personnelles et comportementales différeraient des normes féminines et la démarqueraient positivement, par contraste, des autres spécimens féminins habituellement rencontrés.

Toponymie 

 Lac de la Licorne, plan d'eau de Lac-Ashuapmushuan, MRC Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
 Rivière de la Licorne, un affluent du bassin versant du lac Ashuapmushuan, coulant dans Lac-Ashuapmushuan, MRC Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada ;

 le stade de la Licorne, le stade de la ville d'Amiens où joue le club de football de l'Amiens SC.

Arts

Bande dessinée 

 La Licorne est, dans l'univers fictif des Aventures de Tintin, un trois-mâts au centre de l'intrigue des albums Le Secret de La Licorne et Le Trésor de Rackham le Rouge.

Sciences

Sciences naturelles

Taxonomie 
 La licorne de mer, autre nom du narval (Monodon monoceros) ;
 la licorne géante (Elasmotherium), un genre de rhinocérotidés éteints qui a vécu en Asie au Pliocène et au Pléistocène.

Astronomie 
 La Licorne, une constellation.

Personnages de fiction 

 Licorne (Unicorn), un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 la licorne, une créature fantastique dans l'univers du jeu de rôle sur table Donjons et Dragons ;
 la Licorne rose invisible (Invisible Pink Unicorn), une divinité parodique à tendance satirique.

 Dans l'univers de la franchise , le Chevalier de Bronze de la Licorne :
  au  siècle (Saint Seiya: The Lost Canvas).
  au  siècle (histoire originale).

Divers 
 L'opération Licorne, une opération militaire française pour stopper la guerre civile en Côte d'Ivoire ;
 la brasserie Licorne, une brasserie alsacienne installée à Saverne dans le Bas-Rhin ;
 Corre La Licorne, une ancienne marque d'automobiles ;
 La Licorne, une frégate française qui fut capturée le  par le , rebaptisée le HMS Unicorn puis vendue en 1783.

Références

Voir aussi 
 
 , licorne en allemand.
 , licorne en anglais.